Het Noorse curlingteam vertegenwoordigt Noorwegen in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Noorwegen is een van de succesvolste curlinglanden in de geschiedenis. Het eerste internationale toernooi waaraan de Noren deelnamen, was het wereldkampioenschap van 1964. Sindsdien heeft Noorwegen aan elk WK deelgenomen, uitgezonderd dat van 1992. In totaal stond het Noorse curlingteam reeds zestien keer op het eindpodium. Vier keer werd de wereldtitel in de wacht gesleept: in 1979, 1984, 1988 en 2014.

Noorwegen heeft tot op heden aan elk Europees kampioenschap deelgenomen, en was in 1975 de eerste Europese kampioen ooit. Daarna werden talrijke medailles gewonnen, maar op een nieuwe titel was het wachten tot 1993. Daarna viel het het Noorse team wat stil, al werden wel nog enkele bronzen medailles gewonnen. In 2005 volgde dan de derde Europese titel, gevolgd door een vierde en een vijfde in 2010 en 2011.

Ook op de Olympische Winterspelen was Noorwegen reeds succesvol. In 2002 werd de olympische titel in de wacht gesleept. Daarnaast eindigden de Noren ook op de derde plaats in 1998 en op de tweede plaats in 2010. Noorwegen heeft dus op elk groot toernooi minstens één titel.

Noorwegen op de Olympische Spelen

Noorwegen op het wereldkampioenschap

Noorwegen op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling
 Curling mannen